Zahling ist der Name zweier Orte:
 Zahling (Gemeinde Eltendorf), Ortsteil der Gemeinde Eltendorf im Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Zahling (Obergriesbach), Gemarkung auf dem Gebiet der Gemeinde Obergriesbach im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern